Il singolare dell'ASB Classic 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Dominique Van Roost era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro 6–4, 6–1 Julie Halard-Decugis.

Teste di serie

  Dominique Van Roost (finale)
  Silvia Farina (semifinali)
  Julie Halard-Decugis (campionessa)
  Barbara Schett (semifinali)

 Lisa Raymond (quarti di finale) 
 Tara Snyder (secondo turno) 
 Chanda Rubin (quarti di finale) 
 María Vento-Kabchi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1999